Tři muži a nemluvně může být:

film
 Tři muži a nemluvně (film, 1985) – francouzský film z roku 1985
 Tři muži a nemluvně (film, 1987) – americký film z roku 1987